Народни херој се може односити на:
 Народни херој Албаније
 Народни херој Југославије